

Mitologia greca
Cometo – figlia di Pterelao, re di Tafo
Cometo – figlia di Tideo, sorella di Diomede e madre di Cianippo da Egialeo
Cometo – sacerdotessa di Artemide a Patrasso, ricordata con il suo amante Melanippo
Cometo – ninfa detta, a seconda delle fonti, figlia o moglie del dio del fiume Cidno

Pagine correlate
Cometa (disambigua)
Comete (disambigua)